Nicolás Bravo ist der Name folgender Personen:

* Nicolás Bravo (1786–1854), mexikanischer Militär und Politiker

Nicolás Bravo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Nicolás Bravo (Arriaga) in Chiapas
 Nicolás Bravo (Chiapa de Corzo) in Chiapas
 Nicolás Bravo (Chihuahua)
 Nicolás Bravo (Durango)
 Nicolás Bravo (Morelos)
 Nicolás Bravo (Acatzingo) in Puebla
 Nicolás Bravo (Nicolás Bravo) in Puebla
 Nicolás Bravo (Quintana Roo)
 Nicolás Bravo (Jalpa de Méndez) in Tabasco
 Nicolás Bravo (Macuspana) in Tabasco
 Nicolás Bravo (Paraíso) in Tabasco
 Nicolás Bravo (Tlaxcala)
 Nicolás Bravo (Veracruz)
 Nicolás Bravo (Zacatecas)
 Villa Nicolás Bravo in Guerrero
 Municipio Nicolás Bravo, Municipio in Puebla